Dario Marinović – giocatore di calcio a 5 croato
 Jovan Marinović – politico e diplomatico serbo
 Marko Marinović – allenatore di pallacanestro ed ex cestista serbo
 Smiljana Marinović – nuotatrice croata
 Vinko Marinović – allenatore di calcio ed ex calciatore bosniaco